Gotham Games — закрытая американская компания, основанная в 2002 году, издатель и разработчик компьютерных и видеоигр. Полностью принадлежала Take-Two Interactive до тех пор, пока не была закрыта в декабре 2003 года.

История 
Gotham Games была основана как издательский лейбл и дочерняя компания Take-Two Interactive 22 июля 2002 года, когда вице-президент Take-Two Interactive по издательскому делу и развитию бизнеса Джейми Лис был назначен президентом Gotham Games. В то время Gotham Games была третьим лейблом Take-Two Interactive после Rockstar Games и Gathering of Developers, из-за чего Take-Two Interactive прекратила публикацию под своим одноименным лейблом, сославшись на "глобальную стратегию брендинга".

На выставке Electronic Entertainment Expo в мае 2003 года Gotham Games объявила, что они ищут новых разработчиков видеоигр, которые были бы готовы опубликовать их игру. 18 декабря 2003 года главный исполнительный директор Take-Two Interactive Джеффри Лапин объявил, что Gotham Games была распущен в рамках "более масштабной внутренней реорганизации".

Изданные игры

Примечания

Ссылки
 Gotham Games  на сайте MobyGames

Take-Two Interactive
Производители компьютерных игр США
Издатели компьютерных игр
Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Дочерние компании и подразделения Take-Two Interactive